Cooley peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Horton Cooley (1864-1929), sociologue américain ;
 Chris Cooley (1982-), joueur américain de football américain ;
 Frank Cooley (1870-1941), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Hallam Cooley (1895-1971), acteur américain ;
 Jack Cooley (1991-), joueur américain de basket-ball ;
 James Cooley (1926-2016), mathématicien américain ;
 Joe Cooley (1924-1973), musicien traditionnel irlandais ;
 Josh Cooley (1980-), réalisateur, scénariste, storyboardeur, acteur et animateur américain ;
 Mike Cooley (1934-2020), ingénieur de l'industrie aéronautique et syndicaliste irlandais ;
 Ryan Cooley (1988-), acteur américain ;
 Thomas Benton Cooley (1871-1945), pédiatre et hématologue américain ;
 William Cooley (1783-1863), un des premiers colons américains ;
 William Cooley (1795-1883), géographe irlandais.

Divers 
 Cooley, une distillerie irlandaise.